Le Pays de l'Île de Ré est une structure de regroupement de collectivités locales françaises, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Son président élu en 2008 est Lionel Quillet, maire de Loix et conseiller général de la Charente-Maritime.

Description

Le pays a été créé le  et le conseil de développement associé en novembre 2002.

Communes membres
Le pays représentant dix communes se confond avec le territoire de la communauté de communes de l'Île-de-Ré.

Notes et références

Pour approfondir

Articles connexes 

 Intercommunalités de la Charente-Maritime

Liens externes 

 Système d'information régional : pays de l'Île de Ré

Ile de Re